Desa Pulorejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pulorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,06, long 110,86), 
 Desa Pulorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,32, long 112,43), 
 Desa Pulorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,68, long 112,24), 
 Desa Pulorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,47, long 112,26), 
 Desa Pulorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,46, long 112,42), 
 Desa Pulorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,79, long 111,11), 

Robotskapade Indonesienförgreningar